Kolleg St. Josef steht für:

 Kolleg St. Josef (Ehingen), diözesane Bildungsstätte in Ehingen, Baden-Württemberg
 Kolleg St. Josef (Salzburg), Provizialat der Missionare vom Kostbaren Blut und bedeutendes Bauwerk der Moderne (W. Holzbauer)
 Kolleg St. Josef (Speyer), bischöfliches Internat in Speyer, Rheinland-Pfalz

Siehe auch: 
 Sankt Josef, Josefinum